zdanie współrzędnie złożone
 zdanie podrzędnie złożone